Harun al Raschid steht für:

 Hārūn al Raschīd (um 763–809), Kalif der Abbasiden, siehe Hārūn ar-Raschīd
 Harun al Raschid (Film), österreichischer Film von Michael Kertesz (1924)
Siehe auch:
 Wilhelm Harun-el-Raschid-Hintersatz